Kinloch steht für:

Orte:

 Kinloch (Blairgowrie), eine Ortschaft in Schottland
 Kinloch (Coupar Angus), eine Ortschaft in Schottland
 Kinloch (Fife), eine Ortschaft in Schottland
 Kinloch (Highland), eine Ortschaft in Schottland
 Kinloch (Missouri), eine Ortschaft in Missouri
 Kinloch (Neuseeland), eine Ortschaft in Neuseeland
 Kinloch (Rùm), eine Ortschaft in Schottland

Personen:
 Bobby Kinloch (1935–2014), schottischer Fußballspieler
 Bruce Kinloch (1919–2011), britischer Autor
 Joe Kinloch (1864–??), schottischer Fußballspieler
 Francis Kinloch (1755–1826), US-amerikanischer Politiker und Kongressabgeordneter
 Jimmy Kinloch († 1962), schottischer Fußballspieler
 John Kinloch, 2. Baronet, schottischer Politiker
 Tommy Kinloch (1927–1994), schottischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Kinloch (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Campbeltown, Schottland

Siehe auch:
 Kinloch Castle, Schloss auf der Insel Rum
 Kinloch Rannoch, eine Ortschaft in Schottland